El acrónimo DUI puede referirse a:
 Declaración unilateral de independencia
 Documento Único de Identidad
 Doble para Uso Individual, en habitación de un alojamiento.
 Driving Under Influence, en alcohol.